Parasite Eve – media franchise 
Parasite Eve – film del 1997
Parasite Eve – manga di Fujiki Noriko
Parasite Eve – romanzo di Hideaki Sena
Parasite Eve – singolo dei Bring Me the Horizon
Parasite Eve – videogioco del 1998